Выборы в Законодательное собрание Оренбургской области седьмого созыва прошли в Оренбургской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 24 депутата по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 23 депутата по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 1 523 989. Явка составила 45,33 %.

Ключевые даты 

 17 июня 2021 года депутаты Законодательного собрания Оренбургской области назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 29 мая Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 19 июня по 19 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), период выдвижения кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), самовыдвижения по одномандатному избирательному округу.
 По 24 июля — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось оригинальным методом Империали.

Из 23 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 4 — занявших первое место, в 12 — второе место, в 6 — третье, в 1 — четвертое.

Примечания 

Оренбургская область
Законодательное собрание Оренбургской области (2021)
Оренбургская область (2021)